Cesare ist ein italienischer männlicher Vorname, abgeleitet von dem römischen Beinamen Caesar.

Namensträger

Vorname 

 Cesare Arici (1782–1836), italienischer Dichter
 Cesare Arzelà (1847–1912), italienischer Mathematiker
 Cesare Battisti (1875–1916), Geograph, sozialistischer Abgeordneter zum österreichischen Reichsrat und zum Tiroler Landtag
 Cesare Baronio (1538–1607), italienischer Kardinal und Kirchenhistoriker
 Cesare Beccaria (1738–1794), italienischer Rechtsphilosoph und Strafrechtsreformer
 Cesare Bonelli (1821–1904), italienischer Kriegsminister
 Cesare Borgia (1475–1507), italienischer Renaissanceherrscher
 Cesare Ciardi (1818–1877), italienischer Flötist und Komponist
 Cesare Cremonini (1550–1631), italienischer Naturphilosoph
 Cesare Cremonini (* 1980), italienischer Sänger
 Cesare Danova (1926–1992), italienischer Schauspieler
 Cesare d’Este (1552–1628), Herzog von Modena und Reggio
 Cesare Fracanzano (1605–1651), italienischer Maler und Freskant
 Cesare Galeotti (1872–1929), italienischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Cesare Lombroso (1835–1909), italienischer Arzt, Professor der gerichtlichen Medizin und Psychiatrie
 Cesare Maccari (1840–1919), italienischer Maler und Bildhauer
 Cesare Maestri (1929–2021), italienischer Alpinist
 Cesare Maldini (1932–2016), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Cesare Musatti (1897–1989), italienischer Psychologe
 Cesare Nosiglia (* 1944), italienischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Turin
 Cesare Orsenigo (1873–1946), italienischer Geistlicher und von 1930 bis 1945 Apostolischer Nuntius in Deutschland
 Cesare Paoli (1840–1902), italienischer Historiker und Paläograph
 Cesare Pavese (1908–1950), italienischer Schriftsteller
 Cesare Prandelli (* 1957), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Cesare Pugni (1802–1870), italienischer Komponist, hauptsächlich von Ballettmusik
 Cesare Ripa (1555–1622), italienischer Schriftsteller
 Cesare Rubini (1923–2011), italienischer Basketballtrainer
 Cesare Sterbini (1783–1831), italienischer Opernlibrettist
 Cesare Tallone (1853–1919), italienischer Maler
 Cesare Valletti (1922–2000), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Cesare Zerba (1892–1973), italienischer Kardinal

Familienname Cesare 
 Oscar Cesare (1885–1948), schwedisch-US-amerikanischer Karikaturist

Familienname De Cesare 
 Carlo De Cesare (1824–1882), italienischer Nationalökonom und Politiker
 Michelina De Cesare (1841–1868), sizilianische Brigantessa
 Stephen DeCesare (* 1969), US-amerikanischer Komponist und Sänger

Familienname Di Cesare 
 Carlo di Cesare del Palagio (1538–1598), italienischer Bronzegießer, Terrakottabildner, Modelleur und Bildhauer
 Donatella Di Cesare (* 1956), italienische Philosophin

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname

hu:Cézár
it:Cesare (nome)
la:Caesar (cognomen)
pl:Cezary